Боголюб Евтич (, ,  — , , Франция) — сербский и югославский дипломат, политик и государственный деятель. Был полномочным послом Югославии в Албании, Австрии и Венгрии, министром двора и министром иностранных дел. После убийства короля Александра, был назначен премьер-министром и занимал эту должность с 22 декабря 1934 года по 24 июня 1935 года.

Биография 
Родившийся в 1886 году в Крагуеваце, он окончил начальное и среднее образование в своем родном городе. Он поступил в Белградский университет и стал врачом в 1911 году. Евтич окончил аспирантуру в Цюрихском университете. Его соотечественники, учившиеся в Берлине, считали его трудолюбивым человеком.

Тем временем распался панславянско-греческий союз балканских государств против турецкого врага, который все ещё стоял на земле Сербии. На севере угрожали австрийцы . Каждый человек должен был участвовать в священной войне. Евтич, патриот, вскоре занял свое место на линии огня, сначала с греками и болгарами против османов, а затем против болгар, которые хотели пойти на компромисс между греко-сербским альянсом 1913 года. Он уже изучал, что значит  принадлежность к нации, которую более крупные нации рассматривали как пешку.

В ответ на политический кризис, вызванный убийством Степана Радича, король Александр отменил Конституцию 6 января 1929 года, проголосовал за парламент и представил личную диктатуру (так называемая «6-я диктатура», ). Он также изменил название страны на Королевство Югославия и изменил внутренние подразделения от 33 областей до девяти новых бановинов 3 октября.

В том же месяце он попытался прекратить декретом использование сербской кириллицы для пропаганды использования латинского алфавита в Югославии.

Король Александр нуждался в добросовестном министре при дворе, советнике, который бы не занимался интригами. 25 января 1929 года Евтич завоевал доверие, и его заставляло действовать не честолюбие, а желание помочь королю, стране и гражданам.

Принц Павел подчинился давлению со стороны стран Оси и подписал в Вене 25 марта 1941 года трехсторонний пакт, надеясь не втянуть Югославию в войну. Но это было за счет народной поддержки регентства Павла. Старшие военные офицеры также выступали против договора и устроили государственный переворот, когда король вернулся 27 марта. Генерал армии Душан Симович захватил власть, арестовал венскую делегацию, изгнал Павла и прекратил его регентство, предоставив 17-летнему королю Петру полные полномочия. Евтич был назначен министром транспорта 27 марта 1941 года. Затем Гитлер решил напасть на Югославию 6 апреля 1941 года, после чего сразу последовало вторжение в Грецию.

Во время Второй мировой войны и после неё Евтич в эмиграции вместе с остальными министрами продолжал участвовать в мероприятиях, направленных против коммунистов в Югославии.

Он умер в Париже 7 июня 1960 года в возрасте 73 лет.

Примечания 

Премьер-министры Югославии
Министры иностранных дел Югославии
Министры двора Югославии
Послы Югославии в Албании
Послы Югославии в Австрии
Послы Югославии в Венгрии
Депутаты Скупщины Королевства Югославия